«При́штина» () — косоварский профессиональный футбольный клуб из столицы республики Косово Приштины. Выступает в Суперлиге, высшем дивизионе чемпионата Косова. Домашние матчи проводит на «Городском стадионе» в Приштине общей вместимостью более 16 000 зрителей. 

Самый титулованный футбольный клуб Косово по числу завоёванных титулов в чемпионате (10 побед).

История клуба 
В 1983—1988 годах клуб выступал в первой лиге Югославии, в 1988—1992 годах — во втором по силе югославском дивизионе. По результатам сезона 1991/92 вернулся в высшую лигу, которая к тому времени стала высшей лигой Союзной Республики Югославия, то есть там остались только сербские и черногорские клубы; в сезоне 1992/93 клуб занял 18-е место из 19-ти команд высшей лиги и вылетел. Новое возвращение в высшую лигу произошло по результатам сезона 1997/98, в то время, когда в Косове уже начиналась война. В сезоне 1998/99, недоигранном по причине начала операции НАТО против Югославии, клуб занимал после 24-х туров из 30-ти предпоследнее (17-е из 18-ти) место; этот сезон стал для клуба последним проведённым в системе лиг Югославии/Сербии, с тех пор и по сей день клуб играет в Суперлиге Косова по футболу.

Клуб является многократным победителем чемпионата Косова. В те годы, когда этот турнир проводился как региональное первенство в СФРЮ/СРЮ, клуб завоевал семь титулов (сезоны 1958/59, 1960/61, 1976/77, 1978/79, 1991/92, 1995/96, 1996/97). Ещё три титула были завоёваны, когда край Косово находился под управлением ООН (1999/2000, 2000/01, 2003/04).

Сезон 2007/08, завершившийся уже после провозглашения независимости территории, также был выигран приштинцами. В сезоне 2008/09 клуб выиграл очередной чемпионский титул.

Достижения клуба 
 Суперлига
  Чемпион (7): 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2011/12, 2012/13

 Кубок Косова
  Победитель (5): 1993/94, 2005/06, 2012/13, 2015/16, 2017/18
  Финалист (4): 1999/00, 2002/03, 2008/09, 2010/11

 Вторая лига Югославии
  Чемпион (1): 1982/83

 Вторая лига Сербии и Черногории
  Чемпион (1): 1996/97

Статистика выступлений с 2006 года

Выступления в еврокубках

Состав

Известные игроки 
   Фадиль Вокри
   Куштрим Мушица
   Горан Джорович
   Драгослав Еврич
   Владислав Дукич
   Ардиан Кознику
   Куйтим Шала
   Бесник Хаси
   Фадил Мурики
   Йован Танасиевич
   Арменд Далку
   Дебатик Цурри

Известные тренеры 
   Мирослав Блажевич
   Фуад Музурович

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Косова
Приштина